HMS New Zealand je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS New Zealand (1904) 
 HMS New Zealand (1911) 
 HMS New Zealand (1946)

New Zealand